Berliner este un cuvânt german, cel mai adesea utilizat pentru a desemna un locuitor al Berlinului (un berlinez), dar în germană se mai poate referi și la: 
 Berliner (patiserie), un produs de patiserie
 Berliner (format), în ziaristică 
sau la 
 Ich bin ein Berliner, declarație faimoasă a președintelui american John F. Kennedy 
 Berliner Gramophone, casă de discuri

Nume de familie  
 Abraham Berliner
 Alan Berliner
 David Berliner
 Emile Berliner (1851 - 1929), inventator german american 
 Hans Berliner
 Henry Berliner
 Janet Berliner
 Paul Berliner
 Trude Berliner

Cinematografie 
 Berliner (film) - film regizat de Marian Crișan

Vezi și  
 Berlin (dezambiguizare) 

Cuvinte germane
Nume proprii
Nume de familie
Nume de familie germane
Nume de familie evreiești